SNPL est un sigle pour :
 Syndicat national des pilotes de ligne, un syndicat de pilotes en France
 , un opérateur de téléphonie mobile au Népal